Бовшево — название населённых пунктов.

 Бовшево (Могилёвская область) — деревня в Могилёвской области, Белоруссия.
 Бовшево (Смоленская область) — деревня в Смоленской области, Россия.